The Virgin Queen (engl. für „die jungfräuliche Königin“) steht für:

 Elisabeth I. (1533–1603), englische Königin
 The Virgin Queen (1923), britischer Film von J. Stuart Blackton 
 The Virgin Queen, Originaltitel von Die jungfräuliche Königin, US-amerikanischer Film von Henry Koster (1955)
 Elizabeth I – The Virgin Queen, britischer vierteiliger Fernsehfilm von Coky Giedroyc (2005)